Con la locuzione teoria generale si possono indicare alcune teorie e opere ricadenti in diversi ambiti di studio.

Teorie
in fisica, la teoria della relatività generale, o teoria generale della relatività
in matematica, la teoria dei sistemi, o teoria generale dei sistemi

Opere
in macroeconomia, la Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta pubblicata nel 1936 da John Maynard Keynes